Pels kan henvise til flere emner:

 Pels – et dyrs behåring
 Pelsværk – garvet dyrehud og -hår
 Pels (tøj) – beklædning af pelsværk